Providencia peut désigner :
 Providencia, une ville du Chili ;
 Providencia ou île de la Providence, une île faisant partie de l'archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina de la mer des Caraïbes en Colombie ;
Providencia, une ville du département de Nariño en Colombie ;
, un district de la région de l'Amazonas au Pérou ;
 Providencia, un genre bactérien (classé avec les Proteus) appartenant à la famille des Enterobacteriaceae.